Josiah Henson est le nom de :
 Josiah Henson (1789-1883), un antiesclavagiste américano-canadien ;
 Josiah Henson (1922-2012), un lutteur américain.

Homonymie de personnes